Personatges:
Càntar d'Atenes, poeta còmic atenenc.
Càntar de Sició, escultor grec.

 Ceràmica:
 Càntar (ceràmica), tipus d'atuell de ceràmica grega usat per beure.